La fine della notte – film diretto da Mircea Veroiu (1982)
La fine della notte – film diretto da Davide Ferrario (1989)